Schizopteridae  — семейство хищных клопов. 120 видов. Встречаются повсеместно. Тело мелкое, компактное, округлое, длина от 0,8 до 2 мм. 1- и 2-й членики усиков короткие. Лабиум 3- или 4-члениковый. Голова направлена вниз, глаза крупные. Формула лапок у самок от 2-2-2, 2-2-3 или 3-3-3 (у самцов 2-2-3, 3-3-2 или 3-3-3). Гениталии самцов асимметричные.

Систематика 
В мировой фауне насчитывается 35 родов и 120 видов вида этого семейства (выделяют три подсемейства Hypselosomatinae, Ogeriinae, Schizopterinae). Первоначально рассматривались в составе семейства Ceratocombidae.
 Hypselosomatinae — Австралия
 Роды: Cryptomannus — Duonota — Glyptocombus — Hypselosoma — Lativena — Macromannus — Ommatides — Ordirete — Pateena — Rectilamina
 Hypselosoma
 H. amieuensis, H. hypselosomatum, H. bleuensis, H. koghiensis, H. mandjeliensis, H. mouensis, H. rhinatum, H. elytratum, H. chorizobregmatum, H. dicroum, H.gephyrobregmatum, H. hapiacanthatum, H. ndouaensis, H. nordiensis, H. onceronotatum, H. rembaiensis, H. touhoensis, H. trachyacanthatum, H. triacanthatum, H. acantheen, H. hickmani, H. matsumurai, H. oncerochilotum, H. pachypechotum, H. schizobregmotum, H. trachypechotum
 †Kachinia Chen et al., 2018
 †Kachinia cretacea
 †Hexaphlebia Poinar, 2015 
 †Hexaphlebia burmanica 
 †Hypsotsijilia Cifuentes-Ruiz et Brailovsky, 2021 
 †Hypsotsijilia bretoni 
 †Lumatibialis Poinar, 2015
 †Lumatibialis burmitis 
 †Buzinia Perrichot, Nel & Neraudeau, 2007
 †Buzinia couillardi
 †Libanohypselosoma
 †Tanaia Perrichot, Nel & Neraudeau, 2007
 †Tanaia burmitica
 Williamsocoris Carpintero & Dellape, 2006 — Аргентина
 Ogeriinae — Австралия, Юго-Восточная Азия, Неотропика
 Роды: Kaimon — Ogeria — Pachyplagia
 Schizopterinae — повсеместно в тропиках
Kokeshia
 Schizoptera
 Dictyonannus
 Другие роды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Schizopteridae. heteroptera.ucr.edu
 Australian Faunal Directory: Dipsocoroidea
 BioLib.cz, Biological Library: Dipsocoroidea
 Fauna Europaea: Dipsocoroidea
 
Семейства насекомых